Adams (Dacota do Norte)
 Adams (Minnesota)
 Adams (Nebraska)
 Adams (Nova Iorque)
 Adams (Oregon)
 Adams (Tennessee)
 Adams (Texas)
 Adams (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos